Tokura ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Tokura (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Ken’ichirō Tokura (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Yoshinori Tokura (* 1954), japanischer Physiker